Forsskål ist der Familienname folgender Personen:

 Johannes Forsskål (1691–1762), schwedischer lutherischer Geistlicher  
 Peter Forsskål (1732–1763), schwedischer Naturkundler und Orientalist